Glojene peut désigner :
en bulgare (le nom étant écrit Гложене) :
Glojene, village bulgare de l'obchtina de Teteven, situé dans l'oblast de Lovetch ;
Glojene, village bulgare de l'obchtina de Kozlodouï, situé dans l'oblast de Vratsa.